Julio Galán puede hacer referencia a:

Julio Galán (1959-2006), pintor mexicano.

Julio Galán Carvajal (1875-1939), arquitecto español.
 Julio Galán Gómez (1908-1975), arquitecto español.
 Julio Galán Martín (1946-2003), escenógrafo e interiorista español.
 Premio Julio Galán, premio de arquitectura que lleva el nombre Julio Galán, arquitecto español.